Märska ist der Familienname von

 Konstantin Märska (1896–1951), estnischer Filmpionier
 Theodor Märska (1889–1961), estnischer Filmproduzent